Норт Бранч има више значења:
 Норт Бранч (Минесота)
 Норт Бранч (Мичиген)